Dunnell ist der Familienname folgender Personen:

 Duke Foster Dunnell (1889–1948), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Bob Murphy (Schauspieler)
 Mark H. Dunnell (1823–1904), US-amerikanischer Politiker
 Milt Dunnell (1905–2008), kanadischer Sportjournalist
 Robert C. Dunnell (1942–2010), US-amerikanischer Archäologe

Dunnell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunnell (Minnesota)